Лолинг, ล ลิง (, линг — «обезьяна») — ло, 36-я буква тайского алфавита. Как инициаль относится к аксонтамдиау (нижний класс, одиночные), как финаль относится к матре мекон (финаль «н»). На клавиатуре соответствует клавише рус. «Ъ».

Тонирование лолинг:

Слова, начинающиеся на лолинг 2-го и 5-го тона, обозначаются с помощью нечитаемой предписной буквы хонам, поэтому в словаре располагаются в разделе буквы хохип.

Ваййакон (грамматика)
 Леу ( แล้ว ) — показатель прошедшего времени.

См. также 
 Тайский словарь

Пали
Тайский алфавит